Deegan ist der Familienname folgender Personen:

 Brian Deegan (* 1975), US-amerikanischer Motorradfahrer
 Gary Deegan (* 1987), irischer Fußballspieler
 Roger Deegan (1928–2006), kanadischer Musiker